Breanne Benson (Tirana, 22 de abril de 1984) é uma atriz pornográfica americana de origem albanesa. Ela foi eleita a Penthouse Pet do Mês de janeiro de 2011.

Biografia 
Breanne Benson nasceu em Tirana, Albânia, e se mudou para a Itália antes de emigrar para os Estados Unidos, aos sete anos. Benson estudou psicologia e sexualidade humana após o ensino médio. Ela foi introduzida pela primeira vez na indústria de entretenimento adulto quando foi acompanhada da amiga e atriz pornô Tanya James para fotografar com Tony Pounds. Seu primeiro filme foi Cockless 23 com Tanya. Quando começou na indústria pornográfica esperou que nenhum conhecido seu fosse descobrir, mas uma garota de sua escola a reconheceu após a ver no site welivetogether.com. Sua irmã mais velha, logo depois, também ficou sabendo.

Quando Breanne entrou na indústria adulta em 2003, ela fazia apenas seções de fotos. Então, passou para cenas de vídeo individuais e, mais tarde começou realizar cenas com mulheres. No final de 2004, ela deu uma pausa na carreira e começou a dançar no Spearmint Rhino em Industry, Califórnia. Retornou aos vídeos em junho de 2009. Em novembro daquele ano, ela decidiu fazer cenas com homens.

No início de 2010, ela fez parte da promoção de um sistema de TV em 3D na AVN Adult Entertainment Expo, em Las Vegas. Em conexão com isso, ela apareceu em vários filmes que estão entre as primeiras produções pornográficas 3D.

Ultimamente ela tem contribuido para um sub-gênero descrito como paródia pornográfica. Neste sub-gênero ela apareceu no sucesso Bat FxXx: A Dark Night Parody. Em janeiro de 2011, ela foi nomeada a Pet do Mês pela Penthouse.

Prêmios 
2005: AVN Award indicada para Best All-Girl Sex Scene – Hook Ups 5 com Isabella Camille
2011: AVN Award indicada para Best All-Girl Three-Way Sex Scene – Lust com Alektra Blue, Asa Akira
2011: AVN Award indicada para Best Group Sex Scene – The Breakfast Club: A XXX Parody com Tessa Taylor, Brooke Van Buuren & Levi Cash
2011: XBIZ Award indicada para Female Performer of the Year
2012: AVN Award indicada para Best Oral Sex Scene – American Cocksucking Sluts com Kagney Linn Karter, Allie Haze

Notas

Ligações externas 

  no Babepedia 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos